Брвеник може бити:

 Брвеник (Рашка), насеље у општини Рашка, Рашки округ, Србија;
 Брвеник Насеље, насеље у општини Рашка, Рашки округ, Србија;
 Брвеник (Подујево), насеље у општини Подујево, Косовски округ, Србија;

или

 Брвеник (тврђава), разрушена средњовековна тврђава у близини Рашке,
 Брвеник (приштински), разрушена утврда у близини Приштине.

Види још 
 Брвеница (вишезначна одредница)